Pedrinhas Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedrinhas Paulista (ort), São Paulo, 
 Pedrinhas Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar